Ajaca, Ajaka, Rajaca ou Rajaka foi um rei de Mágada e o quarto imperador da dinastia de Pradiota, dinastia que se estendeu num período de tempo entre o ano de 799 a.C. e o ano 684 a.C. Foi antecedido no trono por Visachayupa e sucedido por Vartivardana.

Dinastia de Pradiota